Бедешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бирла.
 Бедешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни П'єтрошань.
 Бедешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Бренешть.
 Бедешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Вултурень.